Tumlare kan syfta på:

 Tumlare – en familj i underordningen tandvalar
 Vanlig tumlare – en av de minsta tandvalarna
 Tumlare (dryckeskärl) – dryckeskärl utan fot
 Tumlare (duva) – framavlad ras av tamduva

Se även 
 Torktumlare